LAG (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 LAG Trailers – et belgisk vognmandsfirma
 Lag (guitarer) – en fransk guitarproducent